Округ Мора (Нови Мексико)
 Мора (Нови Мексико)
 Мора (Минесота)
 Мора (Порторико)
 Мора (град), град у Шведској
 Мора (митологија), дух у словенској митологији
 Мора (филм), југословенски филм из 1971.